Předchozí ročník vyhrál australsko-americký pár Casey Dellacquová a Scott Lipsky. Dellacquová se rozhodla v této soutěži nestartovat a Lipsky vytvořil dvojici s Češkou Vladimírou Uhlířovou.

Vítězem smíšené čtyřhry se 7. června 2012 stal sedmý nasazený indický pár Sania Mirzaová a Mahesh Bhupathi, který ve finále porazil polsko-mexickou dvojici Klaudia Jansová-Ignaciková a Santiago González, startující z pozice náhradníka, po setech 7–63 a 6–1.

Nasazené páry 
  Liezel Huberová /  Max Mirnyj (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Katarina Srebotniková /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Lisa Raymondová /  Rohan Bopanna (1. kolo)
  Jelena Vesninová /  Leander Paes (semifinále)
  Naděžda Petrovová /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Sania Mirzaová /  Mahesh Bhupathi (vítězové)
  Andrea Hlaváčková /  Ajsám Kúreší ''(1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Huber  M Mirnyj
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= V Duševina  JS Cabal
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Rosolska  A Peya
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=78
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04=Alt
| RD1-team04= J Gajdošová  B Soares
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=66
| RD1-score04-3=[8]

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Spears  M Fyrstenberg
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= M Johansson  M Gicquel
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= L Hradecká  F Čermák
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= J Vesnina  L Paes
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= L Raymond  R Bopanna
| RD1-score09-1=66
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[6]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= N Grandin  P Hanley
| RD1-score10-1=78
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Kudrjavceva  F Polášek
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= S Foretz Gacon 
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= J Coin  N Mahut
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A-L Grönefeld  M Matkowski
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Alt
| RD1-team15=  S González
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= N Petrova  D Nestor
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=[8]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= L Huber  M Mirnyj
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Rosolska  A Peya
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= M Johansson  M Gicquel
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= J Vesnina  L Paes| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= N Grandin  P Hanley
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= S Foretz Gacon 
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=
| RD2-team07= A-L Grönefeld  M Matkowski
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Alt
| RD2-team08=  S González
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= L Huber  M Mirnyj
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=[5]
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= J Vesnina  L Paes
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=[10]

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= N Grandin  P Hanley
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=[5]
| RD3-seed04=Alt
| RD3-team04=  S González
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=[10]

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= J Vesnina  L Paes
| RD4-score01-1=62
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=Alt
| RD4-team02=  S González
| RD4-score02-1=77
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= A Hlaváčková  A Kúreší
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= G Voskobojeva  D Bracciali
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Williams  B Bryan
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[6]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= G Dulko  E Schwank
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= A Hesse  M Llodra
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[3]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=  O Marach
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Rodionova  C Kas
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= K Srebotnik  N Zimonjić
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= S Mirza  M Bhupathi
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= R Kops-Jones  E Butorac
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= V Razzano  N Devilder
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= V Uhlířová  S Lipsky
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=[6]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Švedova  D Marrero
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= B Mattek-Sands  H Tecău
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= P Parmentier  B Paire
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= K Peschke  M Bryan
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= G Dulko  E Schwank
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=  O Marach
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= K Srebotnik  N Zimonjić
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= S Mirza  M Bhupathi
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= V Razzano  N Devilder
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= B Mattek-Sands  H Tecău
| RD2-score07-1=3r
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=' K Peschke  M Bryan
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01=

Reference 

 Pavouk smíšené čtyřhry na Rolandgarros.com

French Open 2012